Kölldorferbach ist der Name folgender Gewässer: 

 Kölldorfer Bach, linker Zufluss des Sulzbachs bei Sulz, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kölldorferbach (Ledava), rechter Zufluss der Ledava bei Kölldorf, Gemeinde Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark